Upucerthia saturatior — вид воробьиных птиц из семейства печниковых. Считался подвидом Upucerthia dumetaria, но в 2009 году ему был возвращён статус отдельного вида. Распространены в Аргентине и Чили. Живут в лесах, на высотах от 250 до 1800 м над уровнем моря. Селиться стараются у водоёмов. Считается, что зимой птицы совершают определённые миграции, при этом некоторые особи, возможно, пересекают Анды.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Описание 
Длина тела 20—22 см. Самцы гораздо темнее, чем самцы U. dumetaria.

Примечания

Ссылки 
 

Печниковые
Животные, описанные в 1900 году
Птицы Южной Америки